Ирина Леонидовна Вышеславская (род. , Киев) — украинская , живописец, график, , член Национального союза художников Украины, Международной ассоциации «Искусство народов мира», Москва; Независимой художественной ассоциации «Terra» Киев, член «Maison des Artisles» Париж, Франция.

Работы демонстрировались и хранятся в музеях следующих стран: Украина, Франция, Россия, Азербайджан и других.

Биография 

Ирина Леонидовна Вышеславская родилась в Киеве 20.02.1939 в семье с богатыми культурными традициями. Её отец Леонид Вышеславский был известным поэтом, мать — Агнесса Балтага — литератором. Среди предков были священники (в Греции, Румынии, Украине).

Ирина с раннего детства проявляла талант художницы. Когда ей было 8 лет, она получила первую премию на республиканской выставке детского рисунка за акварель «Переправа на пляж».

Ирина Вышеславская обучалась в Республиканской художественной школе. Училась в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина, Ленинград (Санкт-Петербург), Россия. Потом переехала в Киев и окончила Академию искусств Украины, преподаватель В. Забашта.

В период замужества за писателем и литературоведом Анатолием Макаровым художница подписывала работы как Макарова-Вышеславская. Их сын Глеб Вышеславский — художник, искусствовед.

Творчество 

Художественному воспитанию Ирины способствовал её отец, Леонид Вышеславский. Благодаря организованной им поездке по Европе дочь с юных лет была знакома с лучшими произведениями искусства в музеях Стокгольма, Амстердама, Парижа, Рима и Афин, что было практически недоступно для большинства детей в Советском Союзе. Особое влияние на неё оказал альбом «Импрессионизм», подаренный отцом и послуживший фундаментом для последующего самостоятельного творчества.

Чтобы получить хорошее образование, Ирина отправилась в Ленинград, где она много времени изучала шедевры Эрмитажа. В Ленинградской Академии художеств она проучилась четыре года. Но, выйдя замуж за киевлянина, перевелась в Киевский художественный институт. Там у неё возникли конфликты и с институтом, и с Союзом художников. Её манеру не воспринимали, считали слишком «западной». Это был тяжелый период, десять лет её не принимали в Союз. Однако ей удалось привезти свои работы в Москву, в обход официальных чиновников, на Всесоюзный конкурс портрета, на котором она получила премию. После этого её приняли в Союз, а премированный «Портрет велосипедистки» находится сейчас во Львовском музее изобразительных искусств.

Большое влияние на формирование художественных и религиозных взглядов Вышеславской имел священник Александр Мень, взгляды которого были оппозиционными к советскому режиму (с ним вся семья Вышеславских была близко знакома). В советский период Ирина Леонидовна выбрала так называемый стиль «тихого сопротивления», то есть обходила в своей тематике показательно коммунистические темы, что роднило её творчество с тогдашним андеграундом. С появлением новых возможностей в независимой Украине И. Вышеславская увлеклась путешествиями. Она подолгу работает во Франции. Значительно обогатилась тематика её картин, особенно сценами из жизни французов, цыган, испанцев и многих других, которые дополняют в её активе колоритные украинские сюжеты.

Ирина Вышеславская плодотворно работает как портретист, мастер бытовых и жанровых сцен, полных психологизма и динамики. Её живопись колористически насыщенна. Она успешно работает как иллюстратор книг и сценограф театральных представлений.

Ирина хорошо разбирается в тонкостях мирового и западного искусства, пишет искусствоведческие статьи. Также она много пишет и делает для увековечивания памяти своего отца Леонида Вышеславского. Она была избрана членом Международной ассоциации «Искусство народов мира» (Москва) в 1990; Независимой художественной Ассоциации «Terra» (Киев) в 1994, «Maison des Artisles» (Париж) в 1997.

Работы хранятся в музеях и частных коллекциях разных стран.

Примечания

Источники 
 Ирина Вышеславская-Макарова // Каталог. — : Оранта, 2008.
 Ирина Макарова-Вышеславская. Альбом. — Ментон, Франция: «Пале Карноле», 2002.
 Наташа Коваленко. Мои картины — это моя биография. — Монако, Танданс, 2002, № 12. — С. 44.
 Кароль Кур. Портрет: Ирина Макарова-Вышеславская и Глеб Выше-Славский. — Берег, Франция, 2002, № 19. — С. 24.
 Ж. Робер Ивон. Ирина Макарова пишет улицу Сан-Эспри. — «Фемина/Нис-Матен», 1999, март, ст. V.
 Ирина Макарова-Вышеславская. Альбом. — : Союз художников Украины, 1992.
 Бисти Дмитрий. Стремление к гармонии. — : «Правда», Огонек, 1988, № 10. — С. 8.

Графики Украины